Lőrinczi Ferenc (1884-1953) tankönyvíró, szerkesztő
Lőrinczi Ferenc (1916-1980) testnevelő tanár, sportszakíró
Lőrinczi Ferenc (Kissolymos, 1924-) botanikus, biológus